Mamalu oder Mama-Lau steht für:

 einen Berg in der Gemeinde Ainaro, Osttimor, siehe Mamalau (Berg)
 eine Aldeia im Suco Mau-Nuno, Gemeinde Ainaro, Osttimor, siehe Mama-Lau
 ein Ort in der Aldeia, siehe Mama-Lau (Ort)